Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Martina Hingis (campionessa)
 Lindsay Davenport (finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Anna Kurnikova (quarti di finale)

 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Chanda Rubin (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2000